

Альохіно — селище, Кашинський район, Тверська область
 Альохіно — селище, Одоєвський район, Тульська область
 Альохіно — селище, Пестяковський район, Івановська область
 Альохіно — село, Піжанський район, Кіровська область
 Альохіно — селище, Рязанський район, Рязанська область
 Альохіно — селище, Хотинецький район, Орловська область
 Альохіно — село, Черемховський район, Іркутська область
 Альохіно — колишнє селище, Южно-Курильський міський округ, Сахалінська область

Дивись також 
 Альохіна